Кубок африканских наций 1992 был 18-м розыгрышем этого турнира. Он проходил со 12 по 26 января 1992 года в Сенегале. Число участников финального турнира было увеличено до 12, они были разбиты на 4 группы по 3 команды, две лучших команды из каждой группы выходили в четвертьфиналы.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

  (действующие чемпионы)
 
 
 
 
 

 
 
 
  (хозяева турнира)

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Рашиди Йекини

3 мяча
  Абеди Пеле

2 мяча
  Пьер Чибота
  Тони Йебоа
  Жюль Боканде

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1992 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1992 году
Январь 1992 года
Международные спортивные соревнования в Сенегале
1992 год в Сенегале
Футбол в Сенегале